Les Æmilii Lepidi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Æmilii. Ils apparaissent au  et perdurent jusqu'au . La forme féminine  a été portée par de nombreuses femmes de cette famille. Le cognomen Lepidus signifie « gracieux, charmant, agréable ».

 Marcus Æmilius
 Marcus Æmilius Lepidus, fils du précédent, consul en 285 
 Marcus Æmilius Lepidus (†216 av. J.-C.), fils du précédent, consul en 232 et consul suffect entre 222 et 218 
 Lucius Æmilius Lepidus, fils du précédent
 Quintus Æmilius Lepidus, frère du précédent
 Marcus Æmilius Lepidus, frère du précédent, préteur en 218 
 Marcus Æmilius Lepidus (†152 av. J.-C.), fils du précédent, consul en 187 et 175 , Pontifex Maximus de 180 à 152 , censeur en 179 
 Manius Æmilius Lepidus, fils du consul de 285 
 Manius Æmilius Lepidus Numida, decemvir sacris faciundis en 236 et 211 
 Manius Æmilius Lepidus, fils du précédent
 Marcus Æmilius Lepidus, fils du précédent, consul en 158 
 Manius Æmilius Lepidus, fils du précédent
 Manius Æmilius Lepidus, fils du précédent, consul en 66 
 Quintus Æmilius Lepidus, fils du précédent, consul en 21 

 Marcus Æmilius Lepidus Porcina, consul en 137 
 Marcus Æmilius Lepidus, consul en 126 

 Marcus Æmilius Lepidus (†77 ), consul en 78 et déclaré "ennemi public" en 77 
 Lucius Cornelius Scipio Æmilianus, fils du précédent, adopté par les Cornelii
 Lucius Æmilius Paullus, frère du précédent, consul en 50 
 Æmilius Lepidus Paullus (†13 ), fils du précédent, consul suffect en juillet 34 et censeur en 22 
 Lucius Æmilius Paullus, fils du précédent, consul en 1 
 Marcus Æmilius Lepidus, frère du précédent, consul en 6 
 Marcus Æmilius Lepidus (†39), frère du précédent, exécuté sur l'ordre de Caligula
 Marcus Æmilius Lepidus (†13 ), dit « Lépide », grand-oncle du précédent, consul en 46 et 42 , maître de cavalerie de 46 à 44 , triumvir de 43 à 36  et Pontifex Maximus de 44 à 13 
 Marcus Æmilius Lepidus Minor (†30 ), dit « Lépide le jeune », fils du précédent
 Manius Aemilius Lepidus, fils du précédent

 Mamercus Æmilius Lepidus Livianus, adopté par les Æmilii, consul en 77 
 Manius Æmilius Lepidus, consul en 11

Notes et références

Bibliographie